AFC DWS, een voetbalclub
 DWS (Deutsche Bank), asset management van de Deutsche Bank
 SHV DWS, een handbalvereniging uit Schiedam